When I'm Gone  – brano musicale di A. P. Carter, inciso nel 1931 dalla Carter Family
When I'm Gone  – singolo di Mary Wells del 1964
When I'm Gone  – singolo di Albert Hammond del 1981
When I'm Gone  – singolo dei 3 Doors Down del 2002
When I'm Gone  – singolo di Eminem del 2005
When I'm Gone  – singolo dei Simple Plan del 2007
When I'm Gone – singolo di Alesso e Katy Perry del 2021